Gates peut faire référence à :

Patronyme 
 Antonio Gates (né en 1980), joueur américain de football américain ;
 Bill Gates (né en 1955), cofondateur de l'entreprise Microsoft ;
 David Gates (né le 11 Décembre 1940) est un musicien américain ayant joué pour les groupes The Glaciers en 1964 et plus tard avec Bread dans les années 1970.
 David Gates (né en 1947), écrivain américain ;
 David Murray Gates (1921-2016), physicien et botaniste américain ;
 Elbert Nathaniel Gates (1954-2006), professeur de droit et d'histoire de droit américain ;
 Eric Gates (né en 1955), footballeur anglais ;
 Frank P. Gates (1895-1975), architecte américain ;
 Frederick T. Gates (1853-1929), théologie américain ;
 Gareth Gates (né en 1984), chanteur britannique ;
 Gordon Enoch Gates (1897-1987), zoologiste américain ;
 Henry Louis Gates (1950-), critique littéraire américain ;
 Horatio Gates (1726-1806), officier américain d'origine britannique ;
 Kevin Gates (né en 1986), rappeur américain ;
 Larry Gates (1915-1996), acteur américain ;
 Mary Maxwell Gates (1929-1994),  femme d'affaires américaine, mère de Bill Gates ;
 Melinda Gates (née en 1964), philanthrope américaine et épouse de Bill Gates ;
 Nancy Gates (1926-2019), actrice américaine ;
 Reginald Ruggles Gates (1882-1962), botaniste et généticien américain ;
 Rickey Gates (1981-), athlète américain ;
 Ruth Gates (1887-1966), actrice américaine ;
 Robert Gates (né en 1943), homme politique américain ;
 Thomas S. Gates, Jr. (1906-1983), homme politique américain ;
 Tucker Gates, réalisateur américain ;
 William Henry Gates II (1925-2020), avocat américain.

Fiction 
 Benjamin Gates, personnage de la saga cinématographique du même nom.

Toponyme

États-Unis 
 Gates, dans l'État de New York ;
 Gates, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Gates,  dans l'Oregon ;
 Gates, dans le Tennessee ;
 Comté de Gates, en Caroline du Nord ;
 Gates Mills, dans l'Ohio.

Économie 
 Gates Corporation est un groupe industriel américain fabricant de courroies de transmission et produits de transmissions hydrauliques.

Ethnonyme
 Gates, peuple gaulois de l'Aquitain, non localisé.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme